La Coupe du Portugal de football a été créée en 1938. Elle est considérée comme le trophée national le plus important après le Championnat du Portugal de football.

Histoire

Palmarès

Campeonato de Portugal (1921/22-1937/38) 
La première édition en 1922 fut joué en match aller-retour. Chacune des équipes ayant gagné un match, un match d'appui fut nécessaire. 
(a.p.): après prolongations 
(r): rejoué

Taça de Portugal

Bilan par équipe

Références